Сезон 2021/22 — 4-й сезон для женской команды футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», образованной в 2018 году, и третий сезон, который команда провела в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Ли Спортс Виллидж» в Ли (Большой Манчестер).

Перед началом сезона у команды сменился главный тренер: вместо Кейси Стоуни женскую команду «Юнайтед» возглавил Марк Скиннер.

Команда в третий раз подряд завершила сезон на 4-м месте в Женской суперлиге.

Женская суперлига

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Женской суперлиге

Матчи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок лиги 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке лиги с группового этапа.

Групповой этап 
</onlyinclude>

Плей-офф

Кубок Англии 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке Англии с четвёртого раунда.

Трансферы

Пришли в клуб

Взяты в аренду

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2021
2021 год в женском футболе
2022 год в женском футболе